Железнодоро́жный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Железнодорожный переулок — переулок во Владикавказе.
 Железнодорожный переулок — переулок в Ижевске.
 Железнодорожный переулок — переулок в Красногорске.
 В Санкт-Петербурге:
 Железнодорожный переулок — переулок в Выборгском районе.
 Железнодорожный переулок — переулок в Ломоносове.
 Железнодорожный переулок — переулок в Томске.
 Железнодорожный переулок — переулок в Уфе.

Украина 
 Железнодорожный переулок — переулок в Днепре.
 Железнодорожный переулок — переулок в Харькове.

См. также 
 Железнодорожная улица
 Железнодорожный проезд (Москва)
 Железнодорожный проспект (Санкт-Петербург)